Befotaka – città del Madagascar
 Befotaka – comune del distretto di Analalava, Madagascar
 Befotaka – comune del distretto di Mahabo, Madagascar
 Befotaka – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Mahanoro